Слюсаре́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Слюсаренко Анатолій Гнатович (* 1938) — український науковець, академік НАПН України, академік АН ВШ України, доктор історичних наук, професор.
 Слюсаренко Артем Олександрович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слюсаренко Віталій Андрійович (1915 — ? після 1969) — український радянський партійний діяч, депутат ВР УРСР.
 Слюсаренко Володимир Олексійович (1857—1933) — генерал від інфантерії.
 Слюсаренко Дмитро Олексійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Слюсаренко Захар Карпович (1907—1987) — двічі Герой Радянського Союзу.
 Слюсаренко Максим Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слюсаренко Оксана Олександрівна (* 1962) — український науковець, дипломат.
 Слюсаренко Федір Павлович (1886-1958) — класичний філолог, історик і педагог.
 Слюсаренко Феодосій Іванович (1887—1937) — радянський залізничник українського походження, начальник Південно-Західної залізниці.
 Слюсаренко Юрій Вікторович (* 1957) — український фізик, дійсний член Національної академії наук України.
 Слюсаренко Юрій Тимофійович (* 1960) — український письменник.

Див. також 
 Слісаренко
Прізвища на -енко